Шон Монахан (; род. 12 октября 1994, Брамптон, Онтарио, Канада) —канадский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».

Карьера 
Юношеская карьера Монахана началась в клубе OHL «Оттава 67». Шон получил травму запястья после первого же тренировочного лагеря и пропустил начало сезона 2010/11. Монахан получил вызов в юношескую сборную Канады от штата Онтарио на Мировой кубок вызова, где он выступил удачно, набрав 5 очков в 5 матчах. В сезоне 2011/12 Монахан играл в одном звене с Тайлером Тоффоли, Шейном Принсом и Коди Сиси и стал одним из лучших бомбардиров лиги, набрав 78 очков. Сезон 2012/13 стал переходным для «Оттавы 67», они выиграли всего 16 матчей в регулярном чемпионате и заняли последнее место в дивизионе, Шон был капитаном и лидером той команды, набрав 78 очков. По окончании сезона Монахана пригласили в тренировочный лагерь молодёжной сборной Канады в преддверии чемпионата мира, но в итоговый список он так и не попал.

В 2013 году Центральное скаутское бюро НХЛ поставило Монахана на 5-е место в рейтинге среди игроков, играющих в лигах Северной Америки перед драфтом. 30 июня 2013 года, на драфте, Шен был выбран в 1-м раунде под общим 6-м номером клубом НХЛ «Калгари Флэймз». Дебют Монахана в НХЛ состоялся 3 октября 2013 года в матче против команды «Вашингтон Кэпиталз», в этом же матче Шон набрал своё первое очко в лиге, отдав голевую передачу. В следующем матче против команды «Коламбус Блю Джекетс» Монахан забил свой первый гол в НХЛ в ворота голкипера Сергея Бобровского.

19 августа 2016 года Монахан подписал с «Флэймз» контракт на 7 лет и 44,625 миллионов долларов.

18 ноября 2017 года Шон сделал свой первый хет-трик в карьере НХЛ в матче против команды «Филадельфия Флайерз», что позволило «Флэймз» одержать победу в матче со счётом 5-4.

Монахан стал самым молодым игроком в истории франшизы «Калгари Флэймз», забившим 100-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в возрасте 22 года и 134 дня, по этому показателю он обогнал легенду клуба Джо Нуиндайка.

2 апреля 2022 года перенёс операцию на правом бедре и досрочно завершил сезон.

18 августа 2022 года Шон был обменян из «Калгари» в «Монреаль Канадиенс».

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Оттава Сиксти Севенс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»